Свойство́ — отношение родственников одного супруга к другому и его родственникам. Для обозначения таких отношений используются особые термины.

Свойственные термины

В русском языке 

В русском языке для обозначения свойства используются следующие термины:

 Свёкор — отец мужа.
 Свекро́вь — мать мужа.
 Тесть — отец жены.
 Тёща — мать жены.
 Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга, то есть отец жены сына или отец мужа дочери.
 Сва́тья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга, то есть мать жены сына или мать мужа дочери.
 Де́верь — брат мужа.
 Золо́вка — сестра мужа.
 Неве́стка (сноха́) — жена брата, сына.
 Шу́рин — брат жены
 Шу́рич (устар.) — сын шурина.
 Своя́ченица (устар. своя́чина) — сестра жены.
 Своя́к — муж сестры жены.
 Зять — муж сестры, дочери.

Схема:

В английском языке 
В английском языке свойство обозначается прибавлением к аналогичному именованию кровного родственника  (), например, тёща (мать жены) —  ().

Религиозное значение 
В православном каноне близость свойства может служить препятствием к браку. При этом различают двухродное (двукровное) свойство — отношения непосредственных родственников супругов и трёхродное свойство — отношения родственников, породнившихся через родственную связь двух браков, например родственники жён двух братьев состоят в трёхродном свойстве. Кроме того, при разрешении на брак учитывается степень родства, которая устанавливается аналогично степени родства кровных родственников, например, тёща по отношению к зятю состоит в первой степени свойства, деверь по отношению к невестке — во второй степени родства. Для определения степени свойства между родственниками супругов суммируются их степени свойства по отношению к супругам, это верно как для двухродного свойства, так и для трёхродного.

Церковный брак не может быть заключён для двухродного свойства до третьей степени включительно, для трёхродного — при первой степени свойства.

Примечания 

Сноски

Ссылки 
 Свойство — статья из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
 
 

Семья
Родственные отношения
Генеалогическая терминология